Majala (Elva), een dorp in de Estlandse gemeente Elva
 Majala (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald